Cinomose: uma doença viral que ataca cães e outrs mamíferos
Sercial: uma casta de uvas
Ambos tópicos também conhecidos como esgana.